PlayStation — название игрового бренда игровых консолей и сопутствующих товаров.

 PlayStation — первая консоль в серии
 Sony Play Station — отмененная консоль, относящаяся к Super Nintendo Entertainment System, которая должна была использовать медиаформат SNES-CD.
 PlayStation 2 (PS2)
 PlayStation 3 (PS3)
 PlayStation 4 (PS4)
 PlayStation 5 (PS5)
 PlayStation Classic — миниатюрная консоль PS1 с 20 играми в комплекте.
 PlayStation Portable (PSP)
 PlayStation Vita — преемница PSP.
 PSX (игровая консоль) — цифровой видеорекордер на базе PlayStation 2